Il doppio del Stockholm Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Donald Johnson e Jared Palmer erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Wayne Black e Kevin Ullyett hanno battuto in finale 6–4, 2–6, 7–6 (7–4) Wayne Arthurs e Paul Hanley.

Teste di serie
 Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (quarti di finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (campioni)
 Joshua Eagle /  Sandon Stolle (semifinali)
 Graydon Oliver /  Fabrice Santoro (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2002
ATP Tour 2002